Bernward ou Bernoard ou Bernouard est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Bernward ou Bernoard ou Bernouard est un prénom masculin désuet.

Bernward, Bernoard, Bernouard  sont aussi des patronymes.

Saint(s) chrétien's)
 Bernward de Hildesheim (°960 - +1022), évêque de Hildesheim ; fêté le 20 novembre.

Autres personnalités portant ce prénom
 Bernward Vesper (°1938 - +1971), écrivain, activiste politique et éditeur allemand.

Références